Kłoczew peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Kłoczew, gmina rurale du powiat de Ryki
 Kłoczew, village et chef-lieu de la gmina